La Terre de Nod, un lieu biblique.
Nod-sur-Seine, une commune française de la Côte-d'Or.
Les facteurs nod, des lipochitooligosaccharides
La confrérie du Nod est l'un des deux principaux protagonistes dans le jeu vidéo de stratégie Command & Conquer.
NOD, abréviation anglophone répandue pour désigner le Disque optique Nintendo.
N.O.D, abréviation de Nation of Domination, un ancien clan de catcheurs heel de la WWF.
Le NOD : Novum organum DEZELIANUM. Nouvel  organe de dezelage..contre les personnes qui sont portées par un empressement et une précipitation sans bornes. Contre les personnes irréfléchies et qui ne savent pas rester à leur place.